Swetlen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Swetlen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte